Виктор Викторович Манаков
 Манаков, Виктор Викторович (род. 1992) — российский велогонщик, чемпион Европы.
 Манаков, Виктор Викторович (1960—2019) — советский велогонщик, олимпийский чемпион.